The Circuit (deutsch: der Kreislauf, der Bezirk) steht für:
 The Circuit, deutscher Titel Final Punch, US-amerikanischer Spielfilm von Jalal Merhi (2002)
 The Circuit (2008), amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm von Peter Werner (2008)
 The Circuit (2016), britischer Fernsehfilm von Ben Taylor (2016)
 The Circuit (Fernsehserie), australische Fernsehserie (2007–2010)